Стефано Кунчев е български футболист, вратар. Висок е 192 см и тежи 84 кг. Състезава се за Спортист (Своге).

Кариера 
Стефано е юноша на Векта Пловдив. През 2008 г. подписва първия си професионален договор с Локомотив Пловдив, където обаче няма много шансове за изява и изиграва едва един мач. През 2010 г., след кратък престой в Локомотив Мездра, е привлечен в състава на столичния Славия, където бързо става титуляр след напускането на Раис М'Боли. Също така става и младежки национал. През лятото на 2012 се връща в Локомотив Пловдив под наем за половин сезон. Настоящем стражът играе за Спортист Своге и е треньор на ФК Спортист (Своге) 2

Статистика по сезони

Източници

Външни препратки 
 Профил на LevskiSofia.info
 www.transfermarkt.com

Български футболисти
Футболисти на Славия (София)
Футболисти на ПФК Левски (София)
Футболисти на Локомотив (Мездра)
Футболисти на Локомотив (Пловдив)
Футболисти на ПСФК Черноморец (Бургас)
Футболисти на Локомотив (Горна Оряховица)
Футболисти на Вихрен (Сандански)
Български футболисти в Гърция
Български футболисти в Норвегия
Български футболисти в Литва
Родени в Троян